Чемпионат Дании по шахматам 1965 года проходил в Ольборге.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1965

Чемпионаты Дании по шахматам
1965 год в шахматах
1965 год в Дании
Спортивные соревнования в Ольборге